AnadoluJet – turecka linia lotnicza z siedzibą w Ankarze. Powstała w 2008 przez wydzielenie z Turkish Airlines.

Agencja ratingowa Skytrax przyznała linii trzy gwiazdki.

Flota 
Flota składa się z:
 10 Boeing 737-800 
 10 Boeing 737-700 
 10 Boeing 737-200

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 AnadoluJet

Tureckie tanie linie lotnicze